Costantino IV – imperatore bizantino
 Costantino IV Cliareno – patriarca di Costantinopoli
 Costantino IV d'Armenia – re della Piccola Armenia
 Costantino IV di Lusignano – re di Cilicia